A 2001-2002-es olasz labdarúgó-bajnokság első osztálya 18 csapattal került megrendezésre, az 1988-1989 szezon óta tizennegyedik alkalommal bonyolították le a bajnokságot ebben a formában.

A bajnok és a második helyezett a Bajnokok Ligája-főtáblán indulhatott, a 3. és a 4. helyezett pedig a selejtező 3. fordulójában kapcsolódott be a küzdelmekbe. Az ötödik és hatodik helyen végzett csapatok az UEFA-kupában indultak az olaszkupa-győztessel együtt. Az utolsó négy csapat pedig kiesett a másodosztályba.

A Juventus 26-dik bajnoki címét nyerte drámai körülmények közt. Az utolsó fordulóban előzte meg az Intert, aki Rómában 4–2-re kikapott a Laziótól. Az Inter 1988-89 után nyerhetett volna ismét bajnokságot.

A szezon meglepetéscsapata az abszolút újonc, Luigi Del Neri vezette Chievo volt. Egész szezonban versenyben voltak a Bajnokok Ligája szereplést érő negyedik helyért.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A    következő csapatok estek ki az előző    idényben:
  Reggina Calcio
 Vicenza Calcio
 SSC Napoli   
 AS Bari

Feljutott  csapatok 
A   következő  csapatok jutottak fel a másodosztály  előző    idényéből:
  Torino FC
 Piacenza Calcio
 AC ChievoVerona
 SSC Venezia

Az induló   csapatok

A   bajnokság  végeredménye 

<div id="fn  1">1 A Parma az olasz kupa megnyerésével  kvalifikálta magát az UEFA-kupába.
<div id="fn  2">2 Mivel az Atalanta  lemondta a szereplést a Torino indulhatott az Intertotó-kupában.

Kereszttábla

Gólszerzők

Lásd még 
2001–2002-es Serie B
2001–2002-es olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1